Ву́лиця Лоди́гіна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Вулиця Лодигіна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Лодигіна — вулиця в місті Красний Луч Луганської області.
 Вулиця Лодигіна — вулиця в місті Маріуполь Донецької області.

Вулиця Лодигіна — вулиця в місті Волгоград.
 Вулиця Лодигіна — вулиця в місті Перм.

Вулиці, названі на честь людей